Eggersberg ist der Ortsname von

 Eggersberg (Lohberg), Ortsteil der Gemeinde Lohberg, Landkreis Cham, Bayern
 Eggersberg (Riedenburg), Gemarkung und ehemalige Gemeinde im Landkreis Kelheim, Bayern
 Eggersberg (Stallwang), Ortsteil der Gemeinde Stallwang, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Eggersberg ist der Name:
 Marianne Eggersberg (1852–1938), böhmisch-österreichische Dichterin, Schriftstellerin und Herausgeberin

Siehe auch:
 Eckersberg